Arthur Dillon (1670-1733), militaire irlandais au service de la France.
 Arthur Richard Dillon, (1721-1806), prélat français, fils d'Arthur Dillon (1670-1733).
 Arthur Dillon (1750-1794), militaire français, petit-fils d'Arthur Dillon (1670-1733).
 Arthur Dillon (1834-1922), officier de cavalerie français, boulangiste, petit-fils d'Arthur Dillon (1750-1794).